Suchá (« sèche » en slovaque et tchèque) peut désigner :

Toponymes

Szuha, village du comitat de Nógrád, dont le nom slovaque est Suchá.

Ratkovská Suchá, une commune du district de Rimavská Sobota, dans la région de Banská Bystrica ;
 Suchá Dolina, une commune du district de Prešov, dans la région de Prešov ;
 Suchá Hora, une commune du district de Tvrdošín, dans la région de Žilina ;
 Suchá nad Parnou, une commune du district de Trnava, dans la région de Trnava.

Suchá, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Horní Suchá, une commune du district de Karviná, en Moravie-Silésie ;
 Suchá Lhota, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Suchá Loz, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Patronyme 
 Martina Suchá, une joueuse de tennis slovaque.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie